Soda Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Soda Creek (Camfield River), Nebenfluss des Camfield River im Northern Territory
 Soda Creek (Copperfield River), Nebenfluss des Copperfield River in Queensland
 Soda Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia

Orte:
 Soda Creek (Hawaii), Ort in Hawaii, Vereinigte Staaten
 Soda Creek (British Columbia), Verwaltungsgebiet in British Columbia, Kanada